Mielitz ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Mielitz (* 1949), deutsche Intendantin und Regisseurin
 Sebastian Mielitz (* 1989), deutscher Fußballtorwart